Вильбранд () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вильбранд, Иоганн Бернхард (1779—1846) — немецкий ботаник, зоолог, натуралист (естествоиспытатель).
 Вильбранд, Йозеф (1811—1894) — немецкий судебный медик.
 Вильбранд, Юлиус (1839—1906) — немецкий химик.